Sium ferula är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Adolf Raeuschel. Sium ferula ingår i släktet vattenmärken, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vattenmärken
ferula